Tide er engelsk for "tidevand". Det har også følgende betydninger:
 Tide (transportselskab)
 Tide (album), et album fra 1970 af Antonio Carlos Jobim
 Alabama Crimson Tide, et amerikansk sportsprogram
 Norfolk Tides
 Tide Light Rail, en letbane i Norfolk, Virginia, USA
 Tide-class tanker, forsyningsskibe til Storbritanniens flåde
 Tide (fintech), et britisk fintechfirma
 Tide (brand), et vaskemiddel af Procter & Gamble
 Tide (Pillow Pal), en Pillow Pal-hval af Ty, Inc.
 Tide, Oregon
 Terrorist Identities Datamart Environment, en terroristscreening-database